

Architettura 
 Bivacco Eccles (Bivacco Marco Crippa) – bivacco sul massiccio del Monte Bianco, a 3850 m s.l.m. in val Veny 
 Bivacco Eccles (Bivacco Giuseppe Lampugnani) – bivacco sul massiccio del Monte Bianco, a 3860 m s.l.m.

Cucina 
 Eccles cake – dolce inglese

Geografia 
 Eccles – comune francese
 Eccles – località inglese
 Pic Eccles – montagna del massiccio del Monte Bianco

Persone 
 James Eccles – alpinista inglese
 John Carew Eccles – Premio Nobel australiano
 Henry Eccles – compositore inglese